GFF kan syfta på:

 GFF (tidskrift) – en svensk vetenskaplig tidskrift som främst berör regional geologi och paleontologi
 GFF – ett samarbets- och serviceorgan för förortskommunerna för idé- och kompetensutveckling, upphandling, läromedel med mera, se Göteborgs Förorters Förbund
 Göteborgs Fotbollförbund - ett av Sveriges 24 distriktsförbund i fotboll
 GFF – en fotbollsförening, se Göteborgs FF
 Göteborg Film Festival, tidigare Göteborg International Film Festival, GIFF